Druh má několik významů:
 druh – jedna z taxonomických kategorií klasifikace organismů
 přítel, společník, kamarád
 druh (právo) – muž žijící v konkubinátu, přibližné synonymum slov partner, životní partner 
 druh v teorii typů

Externí odkazy